Тепеохума има више значења:

 Општина Тепеохума (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Тепеохума (Тепеохума, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику